Superliga 2003 (Kazachs Суперлига) was het twaalfde seizoen van de competitie die nu Premjer-Liga heet.

Naamsveranderingen
Sinds vorig seizoen zijn de volgende clubs van naam veranderd (inclusief de inmiddels gedegradeerde ploegen):

Kort overzicht van het seizoen
Het twaalfde seizoen van de competitie die anno 2013 Premjer-Liga heet, werd gespeeld van 12 april t/m 3 november 2003.

Kampioen werd - ondanks twee reglementaire nederlagen - voor de vijfde maal titelverdediger Ertis FK Pavlodar, terwijl Qayrat FK Almatı de beker voor de vijfde maal mee naar huis mocht nemen. Inmiddels bleek dat geen enkel Kazachs stadion aan de strenge eisen van de UEFA kon voldoen, zodat geen enkele club zich plaatste voor een door de UEFA georganiseerd toernooi.

De competitie werd uitgebreid van twaalf naar zeventien clubs; dat betekende dat er vijf promovendi waren: Batıs FK Oral, Dostıq FK Şımkent (inmiddels Ordabası), Ekibastuzec Ekibastuz FK, Jetisu FK Taldıqorğan en Taraz FK. Omdat de competitie een jaar later uitgebreid werd naar 19 ploegen, was er ook dit seizoen weer geen degradatie, hoewel die oorspronkelijk wel was voorzien: de nummers 14 en 15 van de ranglijst speelden zelfs drie promotie-/degradatiewedstrijden tegen clubs uit de Pervoj-Liga, die verder geen enkel gevolg hadden.

Clubs

Kaart

Eindstand 2003

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten.

1 Wegens het overtreden van de transferregels kreeg Esil FK Kökşetaw 6 punten in mindering; bovendien werd de club vanaf 23 oktober geschorst. De resterende 4 wedstrijden werden tot reglementaire 0-3-nederlagen uitgeroepen.

Resultaten 2003

2 Wegens het overtreden van de transferregels kreeg Esil FK Kökşetaw 6 punten in mindering; bovendien werd de club vanaf 23 oktober geschorst. De resterende 4 wedstrijden werden tot reglementaire 0-3-nederlagen uitgeroepen.

3 Omdat Ertis FK Pavlodar een niet-gerechtigde speler had opgesteld, werden de wedstrijden Ordabası FK Şımkent - Ertis FK Pavlodar en Qaysar FK Qızılorda - Ertis FK Pavlodar omgezet in 3-0-overwinningen voor de thuisploeg.

4 Omdat Atıraw FK een niet-gerechtigde speler had opgesteld, werd de wedstrijden Taraz FK - Atıraw FK omgezet in een 3-0-overwinning voor de thuisploeg.

Promotie-/degradatiewedstrijden

5 Gornyak FK Xromtaw trok zich terug; reglementaire uitslag; Vostok FK Öskemen blijft in de Premjer-Liga. Uiteindelijk bleken ook de andere promotie-/degradatiewedstrijden overbodig: de competitie werd uitgebreid naar 19 clubs; Cesna FK Almatı promoveert en Ekibastuzec Ekibastuz FK blijft in de Premjer-Liga.

Topscorers 2003

Zie ook
Kazachs voetbalelftal in 2003

Externe links
 Statistieken op de site van de RSSSF (Engels)
 Statistieken op de site van Kazachstanskij Futbol (Engels)

Premjer-Liga (Kazachstan)
Kazachstan